Scorpius
Scorpius - um personagem de Harry Potter
Scorpius (novela)

Veja também: Escorpião_(desambiguação)
Desambiguação